Malmy (Ardennes), een voormalige gemeente in het Franse departement Ardennes
Malmy (Marne), een gemeente in het Franse departement Marne